Paul Guérin peut désigner : 
 Paul Guérin (1928-2018), prêtre catholique et écrivain français ;
 Monseigneur Paul Guérin (1830-1908), prêtre, professeur de philosophie, écrivain et camérier de Léon XIII.

Aussi 
 Paul-Émile-Alexis Guérin (1868-1947), botaniste